Појам Ривера може да се односи на:

 Ривера (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Ривера (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Ривера (Вербано-Кузио-Осола), је насеље у Италији у округу Вербано-Кузио-Осола, региону Пијемонт
 Ривера (Уругвај),

Особе
 Дијего Ривера, мексички сликар
 Ђани Ривера, италијански фудбалер
 Анхелика Ривера, мексичка глумица и прва дама Мексика